Gammelsätertjärn kan syfta på:
Gammelsätertjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun,  (1 ha)
Gammelsätertjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn